Rzut oszczepem kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Helsingin Olympiastadion w Helsinkach.

Do zawodów nie przystąpiła wicemistrzyni Europy z 2010 roku Czeszka Barbora Špotáková.

Terminarz

Przebieg zawodów

Eliminacje

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 

Rzut oszczepem kobiet